«The Medium» puede referirse a:

 The Medium ópera de 1947, compuesta por Gian Carlo Menotti

  The Medium videojuejo de 2021 desarrollado por el estudio polaco Bloober Team.

  The Medium película de 2021 dirigida por Banjong Pisanthanakun.